Collado est un mot espagnol signifiant col, qui peut désigner :

Agglomérations 
 Collado (Siero), une parroquia des Asturies.
 Collado de la Vera, un municipio de la province de Cáceres, en Estrémadure.
 Collado de Contreras, un municipio de la province d'Ávila, en Castille-et-León.
 Collado del Mirón, un municipio de la province d'Ávila, en Castille-et-León.
 Collado Hermoso, un municipio de la province de Ségovie, en Castille-et-León.
 Collado de Cieza (Cantabria), une localité de Cantabrie.
 Collado Mediano, un municipio de la communauté autonome de Madrid.
Collado Villalba, un municipio de la communauté autonome de Madrid.

Cols de montagne 
 Collado Lepoeder

Personnalités 
 Conxa Pérez Collado (1915-2014), femme politique espagnole;
 Álex Collado (né en 1999), footballeur espagnol.